Aranlı – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Aranlı – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian